Dan D je lahko:

 v vojaškem izrazoslovju začetni dan vojaške operacije
 zavezniško izkrcanje v Normandiji 6. junija 1944
 Dan D, slovenska glasbena skupina
 DanD, kratica za svetopisemsko besedilo Dodatki (grški) k Danielu